Artur Nimhin – burmistrz Stanisławowa, redaktor tygodnika «Kurier Stanisławowski», dr prawa
 Ignazy Nimhin – lekarz, chirurg w Buczaczu

Przypisy